Dubník ist der Name:

mehrerer Orte in der Slowakei:
Gemeinde im Okres Nové Zámky, siehe Dubník (Nové Zámky)
Gemeindeteil der Gemeinde Červenica, siehe Dubník (Červenica)
Siedlung als Teil der Stadt Vranov nad Topľou, siehe Dubník (Vranov nad Topľou)
Ortsteil der Stadt Humenné, siehe Dubník-Gaštanová

Name eines Stausees und Naherholungsgebietes bei Stará Turá, siehe Dubník (Stausee)
Name eines Baches in der Ostslowakei als Zufluss zum Bach Čičava, siehe Dubník (Bach)
Berg in den Slanské vrchy (Höhe 874,2 Meter)
Sender Dubník auf dem gleichnamigen Berg